Tethys (Tetyda) – księżyc Saturna
 Tethys (Tetyda) – prehistoryczny ocean
 Tethys (Tetyda, Tetys) – w mitologii greckiej jedna z tytanid, matka Okeanid

Zobacz też 
 Tetyda – strona ujednoznaczniająca
 Thetis – strona ujednoznaczniająca